Die AEGON Championships 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Juni 2010 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle die Gerry Weber Open gespielt, die genau wie die AEGON Championships zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Andy Murray, der dieses Jahr bereits im Achtelfinale ausschied. Im diesjährigen Finale gewann der ungesetzte Sam Querrey gegen den an Nummer acht gesetzten Spanier Feliciano López in zwei Sätzen mit 7:63 und 7:5. Dies war bereits der dritte Turniersieg Querreys in diesem Jahr und sein insgesamt fünfter auf der Profi-Tour. Im Doppel traten Wesley Moodie und Michail Juschny nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. In diesem Jahr gewannen das Duo Novak Đoković und Jonathan Erlich im Finale gegen Karol Beck und David Škoch in drei Sätzen. Die beiden gewannen damit ihren einzigen gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die 8 topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 604.460 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 713.950 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 5. bis 7. Juni 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 166 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 133 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Hammersmith and Fulham